Ахалая — грузинская фамилия.
 Ахалая, Бачана Роландиевич (род. 1980) — грузинский политик и государственный деятель.
 Ахалая, Владимир (род. 1982) — грузинский футболист.
 Ахалая, Константин Яковлевич — звеньевой колхоза имени Руставели Хобского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Ахалая, Татьяна Ильинична — звеньевая колхоза «Ингири» Зугдидского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Примечания